Kiss Kiss Bang Bang peut renvoyer à :

Cinéma 

 , film américain de  sorti le  ;
 , comédie anglaise de  sorti le  ;
 Kiss Kiss... Bang Bang, titre original de Très honorable correspondant, film italo-espagnol de  sorti en 1966 ;

 Autre
 James Bond, que certains critiques de film appellent depuis 1962 « Mr. Kiss-Kiss, Bang-Bang. », ce qui correspond à la musique de film Opération Tonnerre, où une chanson par Dionne Warwick correspond à ce titre : Mr. Kiss Kiss, Bang Bang. Une version précédente par Shirley Bassey a été éditée dans les années 1990 ;

Série télévisée 

 , titre original du Retour de Jack,  épisode de la  de Torchwood ;
 , titre original de Que les fêtes commencent,  de la  de  ;
 Kiss Kiss Bang Bang, titre original de Frère ennemis, saison 3 episode 29 de Melrose Place ;
 Kiss Kiss Bang Bang, saison 3 episode 14 de Scandal ;
 Kiss Kiss Bang Bang, titre original de Entente cordiale à Londres, saison 1 episode 9 de Pan Am.

Littérature 
 , livre de  publié en 1968 ;
 , série de comics publiée par  publié de  à .

Musique 
 , EP de  sorti en 1997.

Voir aussi 
 KissKissBankBank, site web de financement communautaire
 Miss Kiss Kiss Bang, chanson représentant l'Allemagne au Concours Eurovision de la chanson 2009
 Chitty-Chitty-Bang-Bang, un roman pour enfants écrit par Ian Fleming en 1964
 Chitty Chitty Bang Bang, un film musical britannique sorti en 1968, adapté du roman de Ian Fleming
 

Homonymie de titre